Sztankovics ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Ludwig von Sztankovics (1836–1909), österreichischer General, zuletzt k. u. k. Feldmarschalleutnant
 Ludwig von Sztankovics (1805–1868), österreichischer General, zuletzt k. u. k. Feldzeugmeister